Буньюэль () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-Наварра. Занимает площадь 36,16 км². Население — 2385 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 114 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Web del Ayuntamiento 
 Club Ciclista Aguilar Buñuel

Муниципалитеты Наварры